Iryna Heraszczenko (ur. 1971) – ukraińska polityk i dziennikarka
 Iryna Heraszczenko (ur. 1995) – ukraińska lekkoatletka